Culhuacán es un topónimo náhuatl que significa 'En el cerro curvado' o 'Lugar de los que adoran a Coltzin'. Es el nombre de:

Culhuacán, altépetl mesoamericano fundado en 670 d. C.
Pueblo Culhuacán, uno de los dieciséis pueblos originarios de Iztapalapa (México).
San Simón Culhuacán, uno de los barrios de Pueblo Culhuacán.
San Juan Culhuacán, uno de los barrios de Pueblo Culhuacán.
Los Reyes Culhuacán, uno de los dieciséis pueblos originarios de Iztapalapa.
San Francisco Culhuacán, uno de los ocho pueblos originarios de Coyoacán (México).
Santa Ana Culhuacán, uno de los barrios de San Francisco Culhuacán.
La Magdalena Culhuacán, uno de los barrios de San Francisco Culhuacán.
Unidad Habitacional CTM Culhuacán, conjunto urbano en Coyoacán.
Los Culhuacanes, una de las tres direcciones territoriales de Coyoacán.
ESIME Culhuacán, campus académico del Instituto Politécnico Nacional. 
Culhuacán, estación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.